Titila – villaggio nel comune di Andreiașu de Jos
 Titila – vulcano della Kamčatka